Tonder steht für:

Geografische Objekte:
 Tønder, dänische Kleinstadt

Namensträger:
 Ebbe Tønder (1836–1921), dänischer Offizier und Kammerherr 
 Jens Peter Tønder (1773–1836), dänischer Literat 
 Moritz Trenck von Tonder (1786–1855), österreichischer Industrieller
 Susanna van Tonder (* 1988), luxemburgische Bloggerin und Behindertenrechtsaktivistin